Craig é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Craig (Oklahoma)
Condado de Craig (Virgínia)

Desambiguações de topônimos